DTW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Detroit Metropolitan Wayne County, Detroit (Michigan), Stati Uniti